6-та армія →  → 8-ма армія
Сьо́ма а́рмія (7-ма армія, 7 А) — найменування армії в багатьох країнах.

Загальновійськова, польова

Росія (СРСР) 
 7-ма армія (Російська імперія)
 7-ма армія (Червона армія)
 7-ма армія (СРСР)
 7-ма гвардійська армія (СРСР)
 7-ма танкова армія

Інші країни 
 7-ма армія (Австро-Угорщина)
 7-ма армія (Велика Британія)
 7-ма армія (Німецька імперія)
 7-ма армія (США)
 7-ма армія (Третій Рейх)
 7-ма армія (Османська імперія)
 7-ма армія (Франція)
 7-ма армія (Японія)

Повітряна 

 7-ма повітряна армія (СРСР)

Саперна армія 
 7-ма саперна армія (СРСР)

Див. також 
 3-тя армія
 14-та армія
 5-та армія
 10-та армія
 12-та армія
 13-та армія